Awakenings (boek), boek uit 1973 van Oliver Sacks
 Awakenings (televisiefilm) televisiefilm uit 1973, gebaseerd op bovengenoemd boek
 Awakenings (film), film uit 1990, gebaseerd op bovengenoemd boek
 Awakenings (feesten), techno-evenementen

Zie ook 
 (The) Awakening (doorverwijspagina)